Хейдън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Хейдън (Айдахо)
 Хейдън (Аризона)
 Хейдън (Колорадо)